Stati Uniti d'America
 Hamden – città della Contea di New Haven, Connecticut
 Hamden – città della Contea di Delaware, New York
 Hamden – villaggio della Contea di Vinton, Ohio